Les élections législatives grecques de 2004 ont eu lieu le  afin d'élire les 300 députés du Parlement grec. 

La participation est de 75,6 %, le parti Nouvelle Démocratie dirigé par Kóstas Karamanlís remporte les élections avec 45,4 % des suffrages en obtenant 165 sièges (+40), suivi par le PASOK mené par Giórgos Papandréou avec 40,5 % des suffrages soit 117 sièges (-40).

Ces élections sont également les premières du parti SYRIZA qui obtient 6 sièges avec 3,3 % des suffrages, le Parti communiste de Grèce (KKE) obtient 5,9 % des voix et obtient 12 députés (+1).

Contexte

Mode de scrutin

Résultats 

2004
Grece
2004 en Grèce
Politique en mars 2004